Aardrijkskunde:
 Bor (Bulgarije), een dorp in Bulgarije
 Bor (Iran), stad in Iran
 Bor (kraj Krasnojarsk), plaats in Rusland aan de Jenisej
 Bor (oblast Nizjni Novgorod), stad in Rusland
 Bor (Servië), stad in Servië
 Bor (Servisch district), district in Servië
 Bor (Turkije), stad in Turkije
 Bor (Turks district), district in Turkije
 Bor (Zuid-Soedan), plaats in Zuid-Soedan
 Bor (okres Tachov), stad in Tsjechië
 Bor (Zweden), een plaats in Zweden

Personen:
 Christiaan Bor, Nederlands violist 
 Jan Bor, Nederlands violist
 Dick Bor, Nederlands violist, zoon van Jan
 Jan Bor, Nederlandse filosoof
 Pieter Christiaenszoon Bor, een Nederlands historicus (1559-1635)

Overig:
 Bor (hond), hond die Snoetje speelde in de televisieserie Benidorm
 Borr of Bor, Noors mythologisch figuur
 BOR-Regionet, (BereikbaarheidsOffensief Randstad) infrastructurele projecten
 bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
 Bor (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
 Bor de Wolf, een personage uit de Nederlandse poppenserie De Fabeltjeskrant.